«Germán Álvarez» - conjunto del nombre propio Germán y el apellido Álvarez - puede referirse a:

Personajes 
 Germán Álvarez Algeciras (1848-1912), pintor costumbrista español.
 Germán Álvarez Beigbeder (1882-1968), compositor español.
 Germán Álvarez Blanco (1945-), periodista y director teatral español.